

Astronomia
8721 AMOS – asteroide
Amos – serie di satelliti israeliani geostazionari per le comunicazioni (lanciati nel 1996, 2003, 2008)
Air Force Maui Optical and Supercomputing observatory – osservatorio astronomico

Bibbia
Amos – profeta biblico
Amos – libro della Bibbia

Geografia
Amos – città del Canada situata nella provincia del Québec
Amos – antica città greca, della regione della Caria, attualmente sulla costa turca
Ghiacciaio Amos – ghiacciaio nella Terra della Regina Vittoria, Antartide

Persone
Andrew Amos (1863-1931) – calciatore inglese
Ben Amos (1990) – calciatore inglese
Imre Ámos (1907-1944) – pittore ungherese
John Amos (1939) – attore statunitense
Nijel Amos (1994) – mezzofondista botswano
Sheldon Amos (1835-1886) – giurista britannico
Tori Amos (1963) – compositrice, cantautrice, pianista e produttrice discografica statunitense

Altro
 Amos – missile aria-aria
AMOS BASIC – linguaggio di programmazione (basato sul BASIC) uscito nel 1990 per i computer Amiga
Amos – nome proprio di persona italiano maschile
Amos – film TV del 1985 diretto da Michael Tuchner
Australian Meteorological and Oceanographic Society – associazione australiana